Vecchio – per designare chi si trova in età avanzata

Persone 
 Andrea Vecchio  – imprenditore e politico italiano
 Angelo Vecchio – saggista e giornalista italiano
 Emiliano Vecchio – calciatore argentino

Altro
 Vecchio (Vecchiu in lingua corsa) – fiume della Corsica
 Il Vecchio  – personaggio del libro Romanzo criminale e delle altre opere ad esso ispirate
 Vecchio  – Album del gruppo Thegiornalisti pubblicato nel 2012

Pagine correlate 
 Senilità (disambigua)
 Lo Vecchio

Altri progetti